Le patronyme Cuarón peut correspondre à 
 Alfonso Cuarón (1961-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur mexicain
 Carlos Cuarón (1966-), scénariste, réalisateur et producteur de cinéma mexicain, frère cadet d'Alfonso Cuarón
 Jonás Cuarón (1981-), réalisateur, scénariste et producteur mexicain, fils d'Alfonso Cuarón

Homonymie de patronyme